MFK Detva (celým názvem: Mestský futbalový klub Detva) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Detva. Založen byl v roce 1936 pod názvem ŠK Detva. Od sezóny 2015/16 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Střed.

Své domácí zápasy odehrává na městském stadionu Detva s kapacitou 1 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1936 – ŠK Detva (Športový klub Detva)
 195? – DŠO Spartak Detva (Dobrovoľná športová organizácia Spartak Detva)
 TJ Strojár Detva (Telovýchovná jednota Strojár Detva)
 TJ ZŤS Detva (Telovýchovná jednota Závody ťažkého strojárstva Detva)
 TJ PPS Detva (Telovýchovná jednota Podpolianske strojárne Detva)
 MFK Detva (Mestský futbalový klub Detva)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1962–1967: Krajský přebor – sk. Střed
 1967–1969: Divize E
 1969–1974: 3. liga – sk. C
 1974–1977: 1. SNFL
 1977–1978: Divize F
 1978–1979: 1. SNFL
 1979–1981: Divize – sk. Střed
 1981–1988: 2. SNFL – sk. Východ
 1988–1989: Divize – sk. Střed
 1989–1991: 2. SNFL – sk. Východ
 1991–1993: Divize – sk. Střed
 1993–1996: 4. liga 
 1996–1997: 4. liga  – sk. Jih
 2012–2013: 6. liga  – sk. C
 2013–2014: 5. liga  – sk. Jih
 2014–2015: 4. liga  – sk. Jih
 2015–: 3. liga – sk. Střed

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, světle fialové podbarvení – přesun do jiné soutěže

MFK Detva „B“ 

MFK Detva „B“ byl rezervní tým Detvy. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1986/87, kdy se v Divizi (tehdejší 4. nejvyšší soutěž) umístil na 9. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1971–1973: I. A trieda  – sk. B
 1973–1977: I. B trieda  – sk. D
 1977–1979: I. A trieda  – sk. B
 1979–1980: I. B trieda  – sk. D
 1980–1983: I. A trieda  – sk. D
 1985–1986: I. trieda  – sk. D
 1986–1987: Divize – sk. Střed „B“
 1987–1990: I. A trieda  – sk. B
 1993–1995: 6. liga  – sk. C
 1995–1996: 5. liga  – sk. C

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu, futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1936